Самулевич Людмила Максиміліанівна (1880 — не раніше 1957) — історик революційного руху на Півдні України початку XX ст.
 Самулевич Павло Олександрович (1887—1937) — ректор Одеського інституту народної освіти.

Див. також 
 Саулевич